A1, A-1, a1 eller a-1 kan avse:

 A1 – en formatstandard för papper, se A-format
 A1-Ring – tidigare namn på en racerbana utanför Spielberg i Österrike
 A1 Grand Prix – en tidigare racingklass som kördes med formelbilar
 Jet-A1 – ett flygplansbränsle, se Jetbränsle
 Douglas A-1 Skyraider – ett amerikanskt, propellerdrivet attackflygplan (1945)
 A 1 – ett tidigare artilleriförband inom svenska armén, se Svea artilleriregemente
 A 1 (TV-huset) – Sveriges Television studior i Svea artilleriregementes gamla lokaler vid Valhallavägen
 A1 (företag) – en teleoperatör 
 A1 – ett tyskt vapensystem, se Aggregat 1
 A1 – en referensnivå i gemensam europeisk referensram för språk
 SS A1 (spårvagn) – en spårvagnstyp
 En bilmodell, se: Audi A1
 a1 (även A1) är ett pojkband bestående av Mark Read, Paul Marazzi och Ben Adams från Storbritannien och Christian Ingebrigtsen från Norge.
 A1 tornets startplacering i schack

Motorvägar och andra vägar
 A1 – motorväg i Albanien, se Albanien-Kosovo-motorvägen
 A1 (motorväg, Bosnien och Hercegovina)
 A1 (motorväg, Belgien)
 A1 (motorväg, Bulgarien)
 A1 (motorväg, Cypern)
 A1 (motorväg, Frankrike)
 A1 (motorväg, Grekland)
 A1 (motorväg, Italien)
 A1 (motorväg, Kroatien)
 A1 (motorväg, Luxemburg)
 A1 (motorväg, Marocko)
 A1 (motorväg, Nederländerna)
 A1 (motorväg, Polen)
 A1 (motorväg, Schweiz)
 A1 (motorväg, Slovenien)
 A1 (Storbritannien)
 A1 (motorväg, Tunisien)
 A1 (motorväg, Tyskland)
 A1 (motorväg, Österrike)